Luxemburg har euron som valuta sedan den 1 januari 1999. Euron är Europeiska unionens officiella valuta, som används i många av Europeiska unionens medlemsstater och ett antal andra stater utanför unionen. De länder som använder euron kallas gemensamt för euroområdet. De lägre valörerna av euron utgörs av mynt, medan de högre valörerna utgörs av sedlar. Euromynten har en gemensam europeisk sida som visar värdet på myntet och en nationell sida som visar en symbol vald av den medlemsstat där myntet präglades. Varje medlemsstat har således en eller flera symboler som är unika för just det landet.

För bilder av den gemensamma sidan och en detaljerad beskrivning av mynten, se artikeln om euromynt.

De luxemburgska euromynten präglas av tre olika designer, men alla visar ett porträtt på storhertigen Henri av Luxemburg, texten Lëtzebuerg samt de tolv EU-stjärnorna. Årtalet på de luxemburgska mynten avser myntets utgåva, till skillnad från andra euromynt där årtalet är präglingsåret och inte utgivningsåret. Enligt luxemburgsk lag måste storhertigen finnas med på alla mynt som präglas av Luxemburg, därav anledningen till att han även förekommer på samtliga jubileumsmynt.

Luxemburgs gamla valuta, luxemburgsk franc, kan växlas in hos landets centralbank på obegränsad tid, men detta gäller enbart sedlar. Mynt kan inte längre växlas in.

Luxemburg har präglat en serie mynt och nio versioner av 2-euro jubileumsmynt.

Design

2-euro jubileumsmynt

Se även 
 Euro
 Euromynt

Referenser

Noter

Externa länkar 
 Europeiska centralbanken: Luxemburg

Eurosamarbetet efter land
Luxemburgs ekonomi